European Open 2004 – profesjonalny rankingowy turniej snookerowy. Rozegrany został w dniach 1–6 marca 2004 w Hilton Conference Center w Portomaso na Malcie. Był to piąty rankingowy turniej w sezonie 2003/2004.

Turniej ten był ostatnim rozgrywanym pod nazwą European Open. W kolejnym sezonie WPBSA postanowiła, by turniej ten rozgrywany był pod nazwą Malta Cup.

Obrońcą tytułu był Ronnie O’Sullivan, który w tegorocznej edycji turnieju przegrał w meczu ćwierćfinałowym ze Stephenem Lee 4−5.

W finale turnieju reprezentant Szkocji Stephen Maguire pokonał Anglika Jimmy'ego White'a 9−3.

Drabinka turniejowa

Finał

Zobacz też 
 Malta Cup
 Światowy ranking snookerowy 2003/2004

Bibliografia 
 Wyniki turnieju na snooker.org

Przypisy 

2004 w sporcie
Sport na Malcie
Malta Cup
2004 na Malcie